Teneriffe peut désigner :
 Tenerife, une île d'Espagne située dans les îles Canaries ;
 Teneriffe, une ville d'Australie dans la banlieue de Brisbane, dans le Queensland ;
 le mont Teneriffe, une montagne d'Australie dans l'État de Victoria ;
 le teneriffe, un type de nœud.